1998  — может означать:

 натуральное число между 1997 и 1999.
 1998 год — невисокосный год григорианского календаря.